Wieża 10 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1996. Eliminacje odbyły się 26 lipca, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 27 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 33 zawodniczek z 21 państw. Osiemnaście najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwanaście półfinalistek z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentanka Chin Fu Mingxia. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Niemiec Annika Walter, trzecią zaś reprezentująca Stany Zjednoczone Mary Ellen Clark.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996